Альберто Хосе Гонсалес (, также использовал псевдоним Joe McAlby) — испанский программист и композитор, автор музыки для видеоигр.

Карьера 
Начал работу в индустрии видеоигр в 1988 году в начинающей компании New Frontier, в качестве художника. Не имел музыкального образования. Начал заниматься музыкой, когда к нему попала копия музыкального редактора Wham the Music Box для компьютера ZX Spectrum. Коллегам понравился результат, и Альберто стал совмещать обязанности художника и музыканта. Он также изучил программирование на ассемблере для процессора Z80, чтобы иметь возможность создавать собственные проигрыватели музыки. На момент начала занятий музыкой не имел музыкальных предпочтений и не являлся слушателем традиционной музыки, больше интересовался музыкой для видеоигр. На творчество Альберто оказали влияние игровые композиторы того времени, такие как Тим Фоллин, Бен Даглиш, Джонатан Данн, Дэвид Уиттакер и другие.

Первые коммерческие работы в качестве музыканта выполнил в возрасте 16 лет. Это была музыка для испанских версий игр Altered Beast, Snoopy, Ghost Busters 2 и Power Drift, портированных с ZX Spectrum на MSX. Первая изданная игра с музыкой Альберто — Hostages для ZX Spectrum, Amstrad CPC и MSX.

В 1992 году стал сооснователем компании Bit Managers, созданной на основе New Frontier. В ней он продолжил работу в качестве композитора, создавая музыку и её проигрыватели для игр для разных платформ, включая такие игровые консоли, как Game Boy, NES, SNES, Sega Game Gear, Sega Master System, Game Boy Advance и Sony Playstation.

Для создания всей своей музыки для 8-битных платформ использовал собственный музыкальный редактор Compact Editor, работающий на ZX Spectrum. Он представлял собой трёхканальный секвенсор с интерфейсом типа трекер. В нём редактировалась основная часть композиции, после чего она экспортировалась в виде текстового файла с данными и редактировалась вручную, дополняясь деталями и адаптируясь под возможности соответствующей платформы. Этот редактор также был использовал при создании музыки для первой игры для Game Boy Advance, над которой работал Альберто.

Ссылки 
 Интервью

Композиторы Испании
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту